Postępowanie uproszczone cywilne – odrębne postępowanie uregulowane w procedurze cywilnej
 Postępowanie uproszczone karne – istniejące do końca czerwca 2015 r. odrębne postępowanie uregulowane w procedurze karnej
 Postępowanie uproszczone administracyjne – odmiana postępowania administracyjnego
 Postępowanie uproszczone administracyjnosądowe – odmiana postępowania administracyjnosądowego